Step Lively – film del 1917 diretto da Alfred J. Goulding
 Hotel Mocambo (Step Lively) – film del 1944 diretto da Tim Whelan